Wim Hazeu (politicus), Nederlands politicus
Wim Hazeu (schrijver), Nederlands dichter en prozaschrijver